Józef Łaszewski (1902–), wioślarz, olimpijczyk
 Ryszard Łaszewski (1828–1923), agronom, podporucznik, powstaniec styczniowy
 Ryszard Łaszewski (1941–), profesor nauk prawnych
 Stefan Łaszewski (1862–1924), prawnik, sędzia, działacz niepodległościowy